Араужу () — португальская фамилия. Известные носители:

 Араужу де Азеведу, Антониу да Барка (1754—1817) — португальский математик, историк, ботаник-любитель.
 Араужу, Игор (род. 1980) — бразильский боец ММА.
 Араужу, Кристиану (1986—2015) — популярный бразильский музыкант и певец.
 Ди Араужу, Луис Алберту (род. 1987) — бразильский легкоатлет-многоборец.
 Араужу, Мартинью ди (род. 1973) — восточнотиморский тяжелоатлет.
 Араужу, Руй Мария де (род. 1964) — политик Восточного Тимора, член партии ФРЕТИЛИН.
 Араужу, Серафин Фернандис ди (1924—2019) — бразильский кардинал.
 Араужу, Томаш (род. 2002) —  португальский футболист, защитник.
 Араужу, Урбану (1859—1922) — бразильский юрист, писатель и политический деятель, вице-президент Бразилии в 1914—1918 годах.
 Ди Араужу, Фернанду (1963—2015) — и. о. президента Восточного Тимора (2008).
 Араужу, Энрике (род. 2002) —  португальский футболист, нападающий.

См. также 
 Араухо